Papa Stefano I
Stefano I di Baviera
Stefano I di Croazia
Stefano I di Mâcon
Stefano I di Napoli
Stefano I Báthory
Stefano I di Troyes
Stefano I d'Ungheria